Krisper ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Krisper-Beslic (vormals Peuker-Krisper; * 1949), deutsche Graphikerin und Malerin
 Gernot Krisper (* 1972), österreichischer Fußballspieler
 Nepomuk Krisper (* 2003), österreichischer Schauspieler
 Stephanie Krisper (* 1980), österreichische Juristin und Politikerin (NEOS)